Stati Uniti d'America
 Russellville – capoluogo della Contea di Franklin, Alabama
 Russellville – capoluogo della Contea di Pope, Arkansas
 Russellville – CDP della Contea di Berkeley, Carolina del Sud
 Russellville – villaggio della Contea di Lawrence, Illinois
 Russellville – città della Contea di Putnam, Indiana
 Russellville – capoluogo della Contea di Logan, Kentucky
 Russellville – città della Contea di Cole, Missouri
 Russellville – città della Contea di Brown, Ohio